Transgas bezeichnet:
 RWE Transgas, ein Gashandelsunternehmen in Tschechien
 Transgas-Pipeline, eine Erdgaspipeline von der Ukraine über die Slowakei und Tschechien nach Österreich und Deutschland
 Transgas (Kanada) (eigene Schreibweise TransGas), eine Erdgaspipeline sowie das betreibende Unternehmen in Saskatchewan, Kanada
 Transgas Flüssiggas Transport und Logistik GmbH & Co. KG, ein deutsches Unternehmen für Transport und Handel von Flüssiggas

Siehe auch:
Transgaz